Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Auckland e Jamie Delgado che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Michael Kohlmann 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  Petr Pála (primo turno)
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (semifinali)

 Lars Burgsmüller /  Michael Kohlmann (finale)
 David Škoch /  Pavel Šnobel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2005